Cinco elementos pode se referir a:

Elementos clássicos - doutrinas clássicas dos elementos na filosofia grega ocidental e na filosofia oriental, geralmente em número de cinco
Wu Xing - sistema dos cinco elementos na filosofia chinesa
Cinco elementos (filosofia japonesa)
Mahabhuta - doutrina dos grandes elementos no hinduísmo, em número de cinco

Desambiguação